HUF kan syfta på: 

 HUF – valutakod enligt ISO 4217 för den ungerska valutan forint
 HUF – ett äldre namn Högerns ungdomsförbund för Moderata ungdomsförbundet